NAT o Network Address Translation, protocol de xarxa per traduir adreces IP
 Nat (unitat), unitat d'informació
 Nat, revista de divulgació sobre la natura